Хулиан Монтойя (; род.  в Буэнос-Айресе) — аргентинский профессиональный регбист, выступающий на позиции хукера в клубе «Лестер Тайгерс» и сборной Аргентины.

Клубная карьера 
Монтойя начал играть в регби за молодёжный состав любительской команды «Ньюмен» и в 2012 году получил приглашение от клуба Английской Премьер-лиги «Лестер Тайгерс». Переезд в Англию сорвался из-за перелома ноги в игре с друзьями, поэтому молодой спортсмен остался в «Ньюмене» и в следующем году был переведён в основной состав. В 2014 году Хулиан присоединился к «Пампас XV», которые выступали в Тихоокеанском кубке вызова. Команда дважды, в 2014 и 2015 годах, становилась победительницей турнира, а Монтойя выходил на поле практически в каждом матче.

В 2015 году было объявлено о создании аргентинской франшизы Супер Регби, куда вместе с множеством партнёров по сборной был подписан и Монтойя. В дебютном сезоне за «Хагуарес» регбист выходил в основном на замену вместо безусловного лидера клуба и сборной Агустина Криви.

Сборная Аргентины 
Монтойя играл в юношеских и молодёжных сборных Аргентины всех возрастов, а в 2013 году в составе сборной U20 принял участие в молодёжном чемпионате мира. За «Пум» дебютировал в 2014 году в выигранной со счётом 9:65 встрече со сборной Уругвая, причём на тот момент он ещё ни разу не играл за основную команду «Ньюмена», а первую попытку занёс уже во втором матче против чилийцев. В 2015 году Хулиан был вызван на чемпионат мира. Именно на всемирном первенстве игрока заметило мировое сообщество. Там Монтойя занёс по попытке Тонга и Намибии и вышел в основном составе на матч за третье место против ЮАР.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте «Хагуарес».
 Профиль игрока на сайте сборной Аргентины.

Регбисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по регби
Игроки РК «Хагуарес»
Игроки РК «Ньюмен»
Игроки РК «Лестер Тайгерс»